Холочеро има више значења:

 Холочеро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Холочеро, Бока де Кулебра (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику